Adam Hławiczka
 Andrzej Hławiczka
 Gustaw Hławiczka
 Karol Hławiczka